Дунаївці — місто, Хмельницька область, Дунаєвецький район, районний центр
 Дунаївці — селище міського типу, Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Дунаївці — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці в смт Дунаївці